Náxosz, görög sziget
 Náxosz, település Náxoszon